При́знак в математике, логике — достаточное условие для принадлежности объекта некоторому классу. В менее строгих науках слово «признак» употребляется, как описание фактов, позволяющих (согласно существующей теории и тому подобное) сделать вывод о наличии интересующего явления.

Примеры использования 
В математике:
 Математический анализ:
 Признак Коши.
 Признак сходимости Д'Аламбера.
 Признак Дирихле.
 Признак Лобачевского.
 Признак Дини.
 Теория чисел:
 Признаки делимости.

В биологии, медицине:
 Приобретённые признаки.
 Признаки жизни.
 Признаки беременности.

В теории искусственного интеллекта:
 Самоорганизующаяся карта признаков.

В криминалистике:
 Признак Фабрикантова — неспецифический признак смерти от общего переохлаждения организма.

См. также 
 Призна́ки — название черных значков в древнерусском нотописании.
 Свойство